Aceasta este o listă a comunelor din județul Cluj, în funcție de populația comunei:

Populație

Note 

Liste legate de județul Cluj